Оста́шко — фамилия.

Известные носители 
 Осташко, Владимир Иванович (1924—2016) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Осташко, Николай Андреевич (1935—2013) — советский и российский тренер по тяжелой атлетике, заслуженный тренер России;
 Осташко, Руслан Станиславович (род. 1979) — российский журналист, телеведущий и бизнесмен.